Ženská dvouhra Pacific Life Open 2002 probíhala v první polovině března 2002. Do singlové soutěže tenisového turnaje v Indian Wells Tennis Garden nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž se třináct probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla Američanka Serena Williamsová, která však zahájila bojkot turnaje.

První turnaj na okruhu WTA Tour odehrála čtrnáctiletá Maria Šarapovová, která od pořadatelů obdržela divokou kartu.

Vítězkou se stala 18letá Slovenka Daniela Hantuchová, jež ve finále zdolala švýcarskou turnajovou dvojku Martinu Hingisovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Na okruhu WTA Tour tak získala první singlový titul. Z pozice osmnácté nasazené se stala nejníže nasazenou šampionkou turnaje WTA od roku 1980. V roce 2007 pak přidala v Indian Wells druhou trofej.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pacific Life Open 2002